Het tennistoernooi US Open werd in 2013 bij de mannen voor de 133e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 26 augustus tot en met 9 september.

Rafael Nadal versloeg in de finale Novak Đoković met 6-2, 3-6, 6-4 en 6-1.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
  Toernooischema US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2013